Golod ( für Hunger) ist der Familienname folgender Personen:

 Jewgeni Solomonowitsch Golod (1935–2018), russischer Mathematiker
 Vitali Golod (* 1971), ukrainischer Schachspieler
 Vassili Golod (* 1993), ukrainischer Journalist